Llorca:
 Àlex Llorca (i Castillo),  (º 1989, Esplugues de Llobregat), un jugador de bàsquet català
 Agatángelo Soler Llorca (1918, Alacant  1995), un polític i farmacèutic alacantí
 Carles Llorca i Timoner, conegut per: "Carles Llorca" (1925, Cadis  1996, Els Poblets), un escriptor valencià en català
 Carmen Llorca Vilaplana (1921, Alcoi  1998, Madrid), una historiadora i política valenciana
 Elena Pérez-Llorca (º ?, [?]), una actriu i presentadora catalana
 Ferran Llorca i Die (1872, València  1939, Nauta Riva), un periodista i escriptor valencià
 Ferran Torrent i Llorca (º 1951, Sedaví), un escriptor i periodista valencià, essent un dels més prolífics en català gràcies a l'alta xifra de vendes
 Francesc Orts i Llorca (1905, Tampico  1993, Madrid), un metge i professor d'anatomia
 Joaquim "Ximo" Llorca (Pascual) (1947, Muro d'Alcoi ()  1998), un polític valencià; alcalde del municipi de Muro d'Alcoi (19831991)
 José Martí Llorca (1903, València  1997), violinista i compositor valencià-argentí 
 José Pedro Pérez-Llorca (Rodrigo) (º 1940, Cadis), un polític, diplomàtic i advocat espanyol
 Ricardo Llorca
 Rubén Torres Llorca
 Samuel Llorca Ripoll (º 1985, Alacant), un futbolista valencià
 Vicenç Llorca i Berrocal (º 1965, Barcelona), un escriptor català
 Vicenç Riera i Llorca (1903, Barcelona  1991, Pineda de Mar), un escriptor i periodista català

Altres 
 Llorca (), una ciutat i municipi de la Regió de Múrcia
 Estació de Llorca-Sutullena, una de les dues estacions de ferrocarril del nucli urbà de Llorca
 La Setmana Santa a Llorca (Múrcia), una de les més notables manifestacions populars de celebració de la Setmana Santa a Espanya
 Terratrèmol de Llorca de 2011, sacsejà la Regió de Múrcia, especialment les poblacions de Llorca i Totana

Referències 

 mapa de distribució
 miparentela.com, miparentela.com, dynastree.co.uk, dynastree.ca 
 miparentela.com, familleunie.fr

Cognoms catalans